Il singolare del WCT Finals 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

John McEnroe ha battuto in finale 6–3, 6–3, 7–6 Brad Gilbert.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1989